Ма́врин (Ма́врина) — русская фамилия, а также имя (). Известные носители:

Маврин 
 Маврин (ум. 775) — епископ Эврё (752 или 757 — 775).
 Маврин, Александр Иванович (1958—1993) — старший лейтенант милиции, Герой Российской Федерации.
 Маврин, Алексей Алексеевич (1854 — ?) — генерал от инфантерии Российской императорской армии; член Военного совета Российской империи.
 Маврин, Евгений Юрьевич (род. 1982) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Маврин, Иван Филиппович (1931—2015) — представитель администрации Амурской области при Президенте и Правительстве Российской Федерации.
 Маврин, Константин Алексеевич (род. 1934) — российский геолог, доктор наук, профессор.
 Маврин, Савва Иванович (1744—1809) — капитан-поручик лейб-гвардии Семёновского полка, член секретных следственных комиссий по расследованию Пугачёвского бунта.
 Маврин, Семён Филиппович (1772—1850) — действительный тайный советник, сенатор Российской империи, землевладелец.

Составные фамилии



Прочее 
 «Маврин» — русская хеви-метал-группа, получившая название в честь её основателя Сергея Маврина.

См. также 

 Маврины
 Мавринское
 Мавров